Шамбри може да се односи на:

 Шамбри (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шамбри (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна